Kneiss oder Kneiß ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kneiß (1867–1956), deutscher Karikaturist, Illustrator und Maler
 Ludwig Kneiss (1830–1900), deutscher Sänger, Schauspieler, Sekretär und Bibliothekar

Kneiss ist außerdem der Name folgender Orte:

 Kneiss (Archipel), ein tunesisches Archipel